Ферри II:
 Ферри II (более известен как Фридрих II; ок. 995—1026) — граф Бара и герцог Верхней Лотарингии с 1019.
 Ферри II (ум. 1213) — герцог Лотарингии с 1206 года, сын Ферри I де Бич и его жены Людмилы Польской, дочери князя Мешко Старого.
 Ферри II де Водемон (1417/1428—1470) — граф де Водемон и сеньор де Жуанвиль с 1458, сын Антуана де Водемон и Марии д’Аркур, графини Омаль и баронессы д’Эльбёф.